Игорь Анатольевич Бондаренко (род. 17 августа 1961 года) - мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом), чемпион мира 1989 года.

Карьера 

Начал играть в хоккей с мячом в Красноярске в детской команде «Строитель» в 1971 году. В 1974 году начинает заниматься в школе «Енисея». 
В течение всей карьеры выступал в Красноярске, причём кроме одного сезона в команде высшей лиги — «Енисее». 
За 17 сезонов провёл 366 матчей, забив 36 мячей. 
В 1989 году был участников чемпионата мира, где стал чемпионом мира. 
После окончания игровой карьеры работал в структурах ХК «Енисей». С 2010 года - председателем Красноярской краевой федерации хоккея с мячом. 
Его сын - Артём - является игроком «СКА-Нефтяника» и сборной России, долгое время он тоже играл за «Енисей». 
В кубке Европейских чемпионов - 1981 (2=0), 1982 (4=0), 1983 (4=0), 1984 (3=1), 1985 (3=0), 1986 (3=0), 1987 (3=0), 1988 (3=0), 1989 (3=0), 1991 (3=0).  
В кубке Мира - 1982 (5=0), 1983 (5=1), 1984 (5=0), 1985 (5=0), 1986 (5=0), 1987 (4=1), 1991 (4=0).

Достижения 

 Чемпион СССР - 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991. 
 Серебряный призёр чемпионата СССР - 1990. 
 Обладатель Кубка СССР - 1984. 
 Финалист Кубка СССР - 1985, 1990, 1992. 
 Обладатель кубка европейских чемпионов - 1983, 1986, 1987, 1988, 1989. 
 Финалист (или второй призёр) кубка европейских чемпионов - 1981, 1982, 1984, 1985, 1991. 
 Обладатель кубка мира - 1982, 1984. 
 Финалист кубка мира - 1983, 1985. 
 Обладатель Алюминиевого кубка - 1988. 
 Финалист Алюминиевого кубка - 1990. 
 Второй призёр приза Олимпийский - 1988, 1990. 
 Обладатель кубка Стокгольма - 1995. 
 Серебряный призёр Спартакиады народов РСФСР - 1981. 
 Чемпион мира - 1989. 
 Победитель турнира на призы газеты Советская Россия - 1988. 
 Второй призёр турнира на призы газеты Советская Россия - 1992. 
 Третий призёр турнира на призы газеты Советская Россия - 1990. 
 Второй призёр турнира на призы Правительства России - 1996. 
 Третий призёр турнира на призы Правительства России - 1994. 

 Включался в список 22 лучших игроков сезона - 1988, 1989, 1990, 1991. 
 Признавался лучшим защитником сезона - 1990.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР 

Итого: 33 матча / 1 мяч;  27 побед, 0 ничьих, 6 поражений.

Ссылки 
 
 Игорь Бондаренко: Самое главное ощущение от жизни — я счастливый человек
 Игорь Бондаренко: «Чем больше тянемся за молодыми, тем моложе становимся сами»¶

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»